Міранда-ду-Дору () — португальська власна назва.

Топоніми

Міранда-ду-Дору — муніципалітет.
 Міранда-ду-Дору (парафія)